Fotheringham-Parker ist der Familienname folgender Personen:

 Philip Fotheringham-Parker (1907–1981), britischer Automobilrennfahrer
 Thomas Fotheringham-Parker (1907–1979),  britischer Automobilrennfahrer